Il singolare degli Internazionali d'Italia 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo.
Pete Sampras ha battuto in finale Boris Becker 6-1, 6-2, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1994
ATP Tour 1994